Однажды в рок-клубе — сборник из четырёх виниловых пластинок. Каждая пластинка имела условное название:
 «Красное на чёрном»
 «Серебро на розовом»
 «Чёрное на зелёном»
 «Золото на голубом»
Записи сделаны вживую на VIII рок-фестивале 7—14 марта 1991 года, посвященном 10-летию Ленинградского Рок-клуба.
На пластинках были представлены различные питерские группы, когда-либо входившие в Рок-клуб. Выпуск винила произведен акционерным обществом по производству грампластинок и магнитофонных компакт-кассет «Русский диск» . Сборник входит в официальную дискографию группы «Аквариум».

Список композиций

«Красное на чёрном» Russian disk R60 00457 
 Сторона 1
 Группа «Россияне» — Мерзость
 ОГПУ им. Юрия Морозова — Идиот
 Группа «Собака Це Це» — Alcoholic inquisition
 Группа «НЭП» — Сумасшедшая
 Группа «Патриархальная выставка» — Эйфория
 Сторона 2
  Группа «Алиса» — Всё это рок н ролл
 Группа «Турецкий чай» — Пожизненный блюз (Александр Ляпин — вокал, гитара; Александр Титов — бас-гитара, автор песни; Всеволод Гаккель — виолончель; Михаил «Фан» Васильев — перкуссия; Юрий Николаев — ударные)
 Группа «Паутина» — Сон свиньи

«Серебро на розовом» Russian disk R60 00459 
 Сторона 1
 Группа «Народное ополчение» — Резидент
 Группа «НЗ» — Гонец
 Группа «Юго-запад» — С чего ты решила, что я нацист?
 Группа «Дурное влияние» — Кома
 Группа «ДДТ» — В это великое время
 Сторона 2
 Группа «Объект насмешек» — Шашечка
 Группа «Игры» — Ничего родного
 Группа «Стиль» и Стюарты Коплэнды — Боль
 Группа «Петля Нестерова» — Соблазн
 Группа «Кошк ин дом» — Хрусталь

«Чёрное на зелёном» Russian disk R60 00461 
 Группа «НОМ» — Samba Hopkins
 Группа «Сезон дождей» — РИО
 Группа «Аукцыон» — Осколки
 Группа «АВИА» — Голова как мозоль
 Группа «Джунгли» — Эпитафия
 Группа «Тайное голосование» — Мухи жужжат
 Группа «Колибри» — Манера поведения
 Группа «Корпус 2» — Слепой дождь

«Золото на голубом» Russian disk R60 00463 
 Сторона 1
 Группа «Тамбурин» — Когда ласковый ветер…
 Сергей Сидорин — Если свет в ненужности добра
 Группа «Трилистник» — Ты упал, я не верил (Дюша — вокал, акустическая гитара; Фан — бас; Сергей Щураков — аккордеон; Юрий Николаев — перкуссия; Петр Трощенков — ударные)
 Группа «Дети» — Русалка
 Андрей Машнин — Инвалид
 Р. Г. «Ноль» — Русский рок-н-ролл
 Сторона 2
  Группа «Два самолёта» — Мамуля
 Группа «Мифы» — Бананы
 Группа «Опасные соседи» — Рэггей
 Ансамбль «Аквариум» — Я — Змея (Борис Гребенщиков — вокал, гитара; Андрей «Дюша» Романов — гитара; Александр Ляпин — гитара; Александр Титов — бас-гитара; Сергей Березовой — бас-гитара; Всеволод Гаккель — виолончель; Андрей «Рюша» Решетин — скрипка; Сергей Щураков — аккордеон; Михаил «Фан» Васильев — перкуссия; Петр Трощенков — ударные).

Переиздания 
 2001 год — сборник переиздан на CD проектом «МЫ» в сокращённом варианте под названием «10 лет Питерскому рок-клубу» (включает песни «Аквариума» и «Трилистника»).

Примечания 

Альбомы на русском языке
Альбомы русского рока